Le mot pédicelle peut faire référence à :
 L'un des articles de l'antenne de l'insecte.
 Chez les araignées, le pédicelle, ou pédicule, est la structure qui relie le céphalothorax à l'opisthosome.
 Dans une inflorescence, le pédicelle est le petit axe portant à son sommet une seule fleur, ou, chez les  graminées, un seul épillet. Dans le cas du raisin, c'est la partie herbacée qui relie la baie à la rafle.
 Dans le cas de certains myxomycètes, l'axe portant le sporange.
 La troisième division des podocytes, bordant l'endothélium capillaire dans les glomérules du rein.